Rhododendron 'Gradito' — сорт зимостойких вечнозелёных рододендронов.

Биологическое описание 
К 10-ти годам достигает 110 см в высоту и 130 см в ширину. Кора красновато-коричневая.

Листья средне-зелёные, 100×40 мм.

Соцветия пирамидальные, несут 14—18 цветков.

Бутоны розовые. Цветки 45×70 мм, воронковидные, внутри светло-розовые, к краям лепестков розовый цвет становится более интенсивным. Внутренняя часть верхнего лепестка с жёлто-зелёным пятном. Лепестков 5. Тычинок — 10. Тычиночные нити белые, пыльники светло-оранжево-жёлтые.

В культуре 
Выдерживает зимние понижения температуры до −28°С.

Происхождение 
По данным сайта Helpmefind.com:

Болезни и вредители

Примечания 

Gradito